Bucha kan syfta på:

 Bucha, Thüringen, en ort och kommun i Tyskland
 Bucha, (, engelsk transkribering Bucha), en stad utanför Kiev i Ukraina, se Butja